Раданович () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Раданович, Йозо (1965—2009) — хорватский военный деятель.
 Раданович, Любомир (род. 1960) — югославский черногорский футболист.
 Раданович, Миодраг (род. 1947) — сербский футбольный тренер.